«Привет, малыш!» — художественный фильм (мелодрама, комедия) Владимира Макеранца, 2001 года.

Сюжет 

За воротами психушки оказался 40-летний мужчина с развитием 10-летнего ребёнка по прозвищу Малыш (А. Маклаков). В кармане у него билет на поезд, в руках чемодан. Но далеко уехать ему не удается. На вокзале при посадке на поезд он сразу же попадает в переделку и лишается чемодана. При этом ему ещё достается и от милиции. Двое подростков, брат и сестра — Кит и Алёнка, оставшиеся без дома и без родителей, живущие в стареньком заброшенном железнодорожном вагоне, пускают его к себе переночевать. Малыш искренне привязывается к ним и начинает принимать активное участие в их беспризорной жизни.

В ролях 

Фильм снимали в Екатеринбурге.

Примечания 

Фильмы Владимира Макеранца
Фильмы-драмы России
Фильмы России 2001 года
Фильмы о психических заболеваниях
Фильмы Свердловской киностудии
Фильмы на русском языке